Сконто:

 «Сконто» — латвийский футбольный клуб из города Рига.
 «Сконто-2» — латвийский футбольный клуб из Риги, являвшийся фарм-клубом «Сконто».
  — команда академии «Сконто».
  — название футбольного клуба Рижского технического университета в 2017—2018 годах.
 «Сконто» — олимпийский комплекс в Риге.
 «Сконто» — футбольный стадион в Риге, центральная часть Олимпийского комплекса «Сконто».
 «Сконто» — рижская радиостанция.
 Сконто — экономический термин для обозначения скидок при осуществлении платежей.

См. также 
 Radio Skonto